3 июня — Михаил Павлоцкий (77) — Герой Советского Союза.
 4 июня — Юрий Васильев (59) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России (1999); сердечный приступ.
 4 июня — Виталий Луценко (62) — украинский политик.
 5 июня — Александр Николаенко (75) — Герой Советского Союза.
 6 июня — Александр Витензон (92) — советский кинематографист, сценарист и редактор.
 6 июня — Илья Мусин (95) — российский дирижёр, музыкальный педагог и теоретик дирижирования, создатель ленинградской дирижёрской школы; Заслуженный артист Белоруссии, Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР, Народный артист РСФСР.
 9 июня — Морис Журно (100) — французский композитор и пианист.
 10 июня — Иван Клевцов (76) — Герой Советского Союза.
 10 июня — Нонна Копержинская (79) — украинская советская актриса театра и кино.
 11 июня — Дефорест Келли (79) — американский актёр.
 11 июня — Павел Копылов (77) — Герой Советского Союза.
 11 июня — Василий Левченко (87) — Герой Советского Союза.
 12 июня — Тамара Кацы (40) — ведущая солистка ансамблей «Сартанские самоцветы», «Эллины».
 12 июня — Александр Штромас (68) — английский и американский политолог, историк, политический активист и публицист литовского происхождения.
 12 июня — Сергей Хлебников (43) — советский конькобежец.
 14 июня — Луис Даймонд (97) — американский педиатр и гематолог.
 15 июня — Игорь Холин (79) — русский поэт, прозаик; рак печени.
 16 июня — Скриминг Лорд Сатч (58) — английский рок-музыкант, маргинальный политический лидер, основатель политической партии, известной как «Official Monster Raving Loony Party»; покончил с собой.
 17 июня — Олег Масаинов (72) — советский художник-оформитель игровых кукол.
 20 июня — Пётр Антипов (77) — Полный кавалер ордена Славы
 22 июня — Роман Кротов (76) — Полный кавалер ордена Славы
 22 июня — Валентин Кудинов (60) — мэр подмосковного города Дедовска с 1991; убит.
 23 июня — Георгий Мигиренко (82) — советский военный деятель.
 24 июня — Владимир Епишев (73) — резьбошлифовщик инструментального цеха Курганского машиностроительного завода имени В. И. Ленина, Герой Социалистического Труда.
 25 июня — Евгений Моргунов (72) — актёр, заслуженный артист РСФСР.
 25 июня — Фазылгаян Яхин (67) — Герой Социалистического Труда.
 26 июня — Муза Крепкогорская (74) — актриса театра и кино.
 27 июня — Георгиос Пападопулос (80) — глава хунты «чёрных полковников», которая правила в Греции в 1967—1974 годах.
 28 июня — Вере Бёрд (88) — Премье́р Анти́гуа и Барбу́ды (1960-1971)
 29 июня — Гарегин I (66) — Патриарх и Католикос всех армян, глава Армянской Апостольской Церкви с 4 апреля 1995 по 29 июня 1999.
 30 июня — Герман Прокопьев (76) — Полный кавалер ордена Славы.